Не следует путать с авиадвигателем Mercedes D.IVa того же периода, мощности, и с такой же аббревиатурой названия.

Maybach Mb.IVa (в немецких источниках Mb IVa, без точки) — немецкий поршневой 6-цилиндровый рядный авиадвигатель жидкостного охлаждения, разработанный в 1916 году компанией Maybach-Motorenbau GmbH, дочерним предприятием Luftschiffbau Zeppelin. Один из первых в мире серийных высотных двигателей. Представляет собой глубокую переработку предыдущей модели Maybach Mb.IV, а не её новую модификацию.

История 
Подобно остальным двигателям того периода, Mb IV на больших высотах терял до половины своей номинальной мощности в 240 л.с. Конструкция разработанной Карлом Майбахом в 1916 году модели Mb IVa создавалась с расчётом преодолеть это ограничение.  Вместо применения нагнетателя, было использовано более простое решение: установлены цилиндры большего объёма, а степень сжатия увеличена до 6,08:1. Во время испытаний двигателя проходивших в горном районе Вендельштайн на высоте 1800 метров, он выдал 245 л.с. Теоретически, это могло означать, что на уровне моря мощность составит 300 л.с.; однако, он не был рассчитан на подобные нагрузки - по мере снижения высоты следовало снижать его мощность так, чтобы она не превышала безопасного уровня в 245 л.с. На карбюраторе также надо было выставлять один из трёх режимов, соответствующих высоте полёта.

В справочниках его мощность указывалась как 260 л.с. на уровне моря, что не соответствует действительности.

Применение

Первая мировая война 
 Friedrichshafen G.V (построен 1)
 Gotha G.VIII (1)
 Gotha G.IX
 Gotha WD.8
 Hansa-Brandenburg W.29
 LFG Roland G.I
 Rumpler C.VII
 дирижабли Zeppelin (LZ 105 — LZ 114) 
 Zeppelin-Lindau Rs.III
 Zeppelin-Lindau Rs.IV
 Zeppelin-Staaken R.VI
 Zeppelin-Staaken R.XIV
 Zeppelin-Staaken R.XV

Послевоенные 
 Aero A.10

 Albatros L 58
 Heinkel HE 1

 Kawanishi K-7

 Fizir F1V-Maybach

FVM S 21

Предыдущие модели и варианты их обозначений 
 Maybach AZ (1909):  140 л.с. 
 Maybach CX (1915): 210 л.с.
 Maybach DW и IR (1914):  160 л.с.
 Maybach HS (и модификация HSLu, упоминаемая также как HS-Lu) (1915):  240 л.с. 
 Maybach Mb III - новое обозначение Maybach IR 
 Maybach Mb IV - новое обозначение Maybach HS

Мощность двигателей старых моделей, в отличие от Mb IV, приведена для высоты на уровне моря.

См. также 
 Цеппелин (дирижабль)
 Список авиационных двигателей

Примечания 

Поршневые авиационные двигатели
Maybach